Список альбомов № 1 2000-х годов (Чарт альбомов Соединённого Королевства, UK Albums Chart) включает только те альбомы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании 2000-х годов. Еженедельно составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).
Компания Official Charts Company (OCC) совместно с представителями Британской музиндустрии (Британская ассоциация производителей фонограмм и Британская ассоциация дилеров звукозаписей) до 2007 году учитывали только продажи на физических компакт-дисках, после чего также стали включать продажи цифровых альбомов.
OCC определяет понятие «альбом» как любой музыкальный релиз с более чем 4 треками или длиннее чем 25 минут. Каждую неделю новый альбом № 1 анонсируется в воскресенье вечером на радио BBC Radio 1 в их еженедельном радио-шоу.

Ключ:  — Самые продаваемые альбомы года.

Список альбомов № 1 в 2000—2009

Рекорды по исполнителям и лейблам

Рекордсмены по числу недель на первом месте (для артиста) 

Восемь исполнителей более 10 недель возглавляли хит-парад альбомов со своими дисками в 2000-х.

По лейблам 
Восемь фирм звукозаписи более 20 недель возглавляли хит-парад в 2000-х.

Рекорды по альбомам

Рекордсмены по числу альбомов на первом месте 
 Westlife (7)
 Coast to Coast (2000), World of Our Own (2001), Unbreakable - The Greatest Hits Vol. 1 (2002), Turnaround (2003), Face to Face (2005), The Love Album (2006), Back Home (2007)

 Робби Уильямс (6)
 Sing When You're Winning (2000), Swing When You're Winning (2001/2), Escapology (2002/3), Greatest Hits (2004), Intensive Care (2005), Rudebox (2006)

 Эминем (5)
 The Marshall Mathers LP (2000), The Eminem Show (2002), Encore (2004), Curtain Call: The Hits (2005/6), Relapse (2009)

 Мадонна (5)
 Music (альбом Мадонны) (2000), American Life (2003), Confessions on a Dance Floor (2005), Hard Candy (2008), Celebration (2009)

Рекордсмены по числу недель на первом месте (для альбома) 
 10 недель
 Back to Bedlam — James Blunt
 10 июля — 3 сентября 2005 (8 недель), 11-17 сентября 2005 (1 неделя), 15-21 января 2006 (1 неделя)

 Life for Rent — Dido
 5 октября — 1 ноября 2003 (4 недели), 16-22 ноября 2003 (1 неделя), 14 декабря 2003 — 3 января 2004 (3 недели), 11-24 января 2004 (2 недели)

 9 недель
 1 — The Beatles
 19 ноября 2000 — 20 января 2001 (9 недель)

 8 недель
 Beautiful World — Take That
 3 декабря 2006 — 13 января 2007 (6 недель), 25 марта — 7 апреля 2007 (2 недели)

 Spirit — Leona Lewis
 18 ноября 2007 — 5 января 2008 (7 недель), 23-29 ноября 2008 (1 неделя)

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки альбомов № 1 по годам